Бургильос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 42 км². Население 6120 человек (на 2010 год). Расстояние 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Burguillos
 Información de Burguillos

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи